Барио Хукилита има више значења:

 Барио Хукилита (Сан Симон Заватлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Хукилита (Санта Марија Тлавитолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику